HMS „Abercrombie” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Abercrombie” – 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate), ex-francuski „Hautpoult” typu Téméraire z początku XIX wieku, zdobyty w 1809 roku
 HMS „Abercrombie” – monitor typu Abercrombie z okresu I wojny światowej
 HMS „Abercrombie” (F109) – monitor typu Roberts z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów